Thalassiodracon est un genre éteint de reptiles plésiosauriens de petite taille, appartenant à la super-famille des Pliosauroidea et à la famille des Pliosauridae. Il a vécu en Europe au Trias terminal (Rhétien et à la base du Jurassique inférieur (Hettangien), soit il y a environ entre  (millions d'années).

L'espèce type, Thalassiodracon hawkinsi, est l'une des plus anciennes du groupe des plésiosauriens.

Découverte 
Ses fossiles ont été découverts en Angleterre par Thomas Hawkins.

Description 
 
Il mesurait entre  de long. Son cou est assez long, et son crâne, bien que de taille modeste, est proportionnellement plus grand que celui du genre Pliosaurus.

Classification 
Thalassiodracon a été placé à l'origine dans le genre Plesiosaurus. Ce n'est qu'après un examen détaillé de son crâne que Storrs et Taylor en 1996 ont créé le nouveau genre Thalassiodracon.

L'analyse phylogénétique réalisée par Ketchum et Benson en 2011 conduit au cladogramme suivant, où Thalassiodracon est placé comme le plus basal des Pliosauridae :

Notes et références

Références

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Plesiosauria

Pliosaure
Genre de diapsides préhistoriques (nom scientifique)
Diapside du Jurassique inférieur
Taxon fossile décrit en 1996
Taxon fossile décrit en 1838